Кри́стофер (Крис) Макбрин (, род. 9 августа 1972 года) — профессиональный снукерист из Новой Зеландии. Сейчас живёт в Германии. Свой лучший брейк в 137 очков сделал на чемпионате Великобритании 2007 года.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на Pro Snooker Blog 

Снукеристы Новой Зеландии